Юрий Козаченко: Козаченко, Юрий Маркович (1911—1943) — советский учитель, руководитель антифашистской подпольной группы в Кривом Роге.
 Козаченко, Юрий Михайлович (1933—2000) — советский футболист.